Sakaki – albero sempreverde tipico del Giappone e sacro nella religione shintoista
 Sakaki – comune del distretto di Hanishina, prefettura di Nagano
 Sakaki – cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese
 Sakaki – personaggio del manga Azumanga daiō
 Giovanni (Sakaki) – personaggio dei Pokémon